Sean Marshall peut désigner :
 Sean Marshall (1965-), un acteur américain ;
 Sean Marshall (1982-), un joueur américain de baseball ;
 Sean Marshall (1985-), un joueur américain de basket-ball.